Esteves puede referirse a:

 Esteves (España), aldea española de la parroquia de Ardaña, municipio de Carballo, La Coruña (Galicia).
 Esteves, abreviatura que se emplea para indicar a Eddie Esteves Pereira como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.